Чемпионат Франции по международным шашкам среди мужчин 1993 года  прошёл в Ле-Мане с 1 по 13 августа по круговой системе. В нём приняли участие 14 спортсменов.

 —  Папа Циссе

 —  Лоран Нико,  Даниэль Иссален, Фидель Нимби

Результаты

Ссылки 
 турнирная таблица с фотографиями на сайте KNDB

Спорт во Франции в 1993 году
1993 год в шашках
Спорт в Ле-Мане
Август 1993 года